Nerwiakowłókniakowatości (neurofibromatozy) – grupa chorób genetycznych
 Nerwiakowłókniakowatość typu 1, inaczej  choroba von Recklinghausena
 Nerwiakowłókniakowatość typu 2
 Martwicze zapalenie powięzi (ang. necrotizing fasciitis, NF) – ostre zakażenie tkanek podskórnych
 Air Vanuatu – narodowe linie lotnicze Vanuatu (Kod linii IATA: NF)
 Front narodowy lub front narodu – nazwa różnych partii politycznych oraz organizacji:
 Front Narodowy (Francja)
 Front Narodowy (Albania)
 Front Narodowy Czechów i Słowaków
 Front Narodowy (Szwajcaria)
 Front Narodowy (Polska) – po 1956 roku Front Jedności Narodu
 NF-Board (właśc. fr. Nouvelle Fédération-Board) – federacja piłkarska dla zespołów, które nie są członkami FIFA
 Nuestra Familia – amerykański gang uliczny
 NF – amerykański raper
 Nowa Fantastyka – polski miesięcznik literacki poświęcony fantastyce
 Nowa Fundlandia i Labrador – prowincja Kanady (dawny kod pocztowy: NF)
 Wyspa Norfolk (ang. Territory of Norfolk Island) – australijskie terytorium zależne (Kod ISO 3166: NF)
 .nf – norfolska domena internetowa